Mit Offenheit werden folgende Konzepte bezeichnet:

 ein Persönlichkeitsmerkmal in der Psychologie, siehe Offenheit (Psychologie)
 reversibles Verhalten zwischen Erzieher und Erziehenden in der Pädagogik, siehe Offenheit (Pädagogik)
 eine topologische Eigenschaft in der Mathematik, siehe Offene Menge
 Freie Inhalte (englisch „Open Content“), darunter
 quelloffene Software, siehe Open Source
quelloffene Hardware
Lehrmaterialien
darauf basierende Geschäftsmodelle (Open Innovation)
 ein Konzept aus der Systemtheorie, siehe Offenes System
ein Synonym der positiven Freiheit
eine liberale Gesellschaftsform nach Karl Popper (Offene Gesellschaft)
 die deutsche Übersetzung des russischen Begriffs Glasnost, eines Grundsatzes der innenpolitischen Linie Michail Gorbatschows in der Sowjetunion 

Siehe auch: